Финал Чемпионата Монголии по международным шашкам среди мужчин 2013 года прошёл с 20 по 26 мая по круговой системе.  В турнире приняли участие 11 спортсменов, в том числе, 2 международных гроссмейстера и 4 мастера ФМЖД. Одновременно проходил финал чемпионата Монголии среди женщин.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте Монгольской федерации шашек
 партии и таблица на сайте KNDB

2013
2013 год в шашках
Спорт в Монголии в 2013 году
май 2013 года